Латіша Чжань і Мартіна Хінгіс були чинними чемпіонками, але наприкінці 2017 року Хінгіс завершила професійну кар'єру, а Чжань вирішила взяти участь у турнірі в Бірмінгемі.

Андрея Клепач і Марія Хосе Мартінес Санчес виграли титул, у фіналі перемігши пару Луціє Шафарова і Барбора Штефкова з рахунком 6–1, 3–6, [10–3].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw 

Mallorca Open, парний розряд
2018